Орсилох () — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Орсилох — сын Алфея;
 Орсилох — сын Диокла;
 Орсилох — троянец, упомянутый в «Илиаде»;
 Орсилох — спутник Энея;
 Орсилох — искусный мастер из Аргоса;
 Орсилох — вымышленное имя, которое взял себе Одиссей.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов